

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Отборочный матч к ЧЕ−1984

Товарищеский матч

Отборочный матч к ЧЕ−1984

Отборочный матч к ЧЕ−1984

Товарищеский матч

Отборочный матч к ЧЕ−1984

Отборочный матч к ЧЕ−1984

Ссылки 
 Игры сборной, 1983